Csehország
 Milonice, település a Blanskói járásban
 Milonice, település a Vyškovi járásban
 Lengyelország
 Miłonice, település a Łódźi vajdaságban